Rudolf II, född 18 juli 1552, död 20 januari 1612, var tysk-romersk kejsare från 1576, kung av Ungern 1572–1608, kung av Böhmen 1575–1611 och ärkehertig av Österrike från 1576.

Biografi
Rudolf var son till Maximilian II och Maria av Habsburg (dotter till kejsar Karl V), samt bror till Mattias.

Han residerade med förkärlek på kungaborgen Pražský hrad i Prag. Rudolf hyste ett levande intresse för konst och vetenskap och även alkemi och astrologi och vid hans hov vistades några av Europas ledande konstnärer och vetenskapsmän, däribland Adriaen de Vries, Tycho Brahe (som avled där 1601), Johannes Kepler, Giuseppe Arcimboldo och John Dee.

En med åren allt mer tilltagande sinnessjukdom hindrade honom att med kraft leda sitt rike, som söndrades av striderna mellan reformation och motreformation. Han tvangs därför avstå mer och mer av makten till sin bror och efterträdare Mattias.

Rudolf II, som aldrig gifte sig, dog som en sinnessjuk enstöring i Prag.

Antavla

Referenser

Noter

Externa länkar

Personer i Österrike under 1500-talet
Personer i Österrike under 1600-talet
Tysk-romerska kejsare
Österrikes regenter
Huset Habsburg
Riddare av Strumpebandsorden
Rudolf 02
Rudolf 02
Män